Vrhovlje (Lukovica), een plaats in de Sloveense gemeente Lukovica
 Vrhovlje (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana